Gouda har flere betydninger:
 Gouda (by)
 Gouda (ost)
 Gouda Rejseforsikring